Abdul Khalili – calciatore svedese
 Aram Khalili – calciatore norvegese
 Imad Khalili – calciatore svedese
 Nasser Khalili – collezionista d'arte britannico